Sotillano – abitanti di El Sotillo
Sotillano – abitanti di Sotillo de la Ribera
Sotillano – abitanti di Sotillo de las Palomas
Sotillano – abitanti di Sotillo del Rincón